279 км, 279-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 279 км — пассажирская платформа, Азербайджанская железная дорога (Азербайджан). Код 554946.
 279 км, Разъезд 279 км — станция, Казахстанская железная дорога (Казахстан). Код 660825.
 279 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога (Свердловская область). Код 795153.
 279 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога (Кемеровская область). Код 861321.
 279 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приволжская железная дорога (Саратовская область). Код 620180.
 279 км — пассажирская платформа, Туркменская железная дорога (Туркменистан). Код 755921.